Серия А 2004/2005 () — 73-й розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу. Первый сезон после расширения Серии А до 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Ювентус» был лишён титула во время сезона 2005/06 из-за Кальчополи2"Рома" получила место в Кубке УЕФА 2005/06 как финалист Кубка Италии 2004/05, так как обладатель Кубка «Интернационале» квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА 2005/06.3"Лацио" получил место в Кубке Интертото 2005 после того как «Мессина» и «Ливорно» отказались от участия.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2004/2005
Футбол в Италии в 2004 году
Футбол в Италии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005